Панамериканские игры () — крупные международные комплексные соревнования по летним видам спорта, в которых участвуют спортсмены стран обоих американских континентов.

Игры проводятся в годы, предшествующие летним Олимпийским играм, т. е. с периодичностью раз в четыре года. Управляются Панамериканской спортивной организацией, структура и действия которой определяются Олимпийской хартией. Первые Игры прошли в 1951 году.

Зимние Панамериканские игры 1990 были единственными, проведёнными в зимнее время.

Виды спорта

История соревнований 
 По суммарному количеству медалей сборная США побеждала на всех играх, кроме I и XI, на которых первенствовали соответственно сборная Аргентины и сборная Кубы.

Символы 
 1991 год. Символ игр — Токопан (). Птица-символ Кубы — птица Токороро (), так что Токопан — это совмещение названия птицы и названия игр.

Места проведения

Страны-участники 

До XVI Панамериканских игр спортсмены из Кюрасао и Синт-Мартена выступали в составе сборной Нидерландских Антильских островов. После объявления роспуска Олимпийского комитета Нидерландских Антил на 123-м заседании МОК в 2011 году у спортсменов бывших Нидерландских Антильских островов есть выбор выступать либо за Нидерланды, либо за Арубу.

Медальный зачёт 
В приведённой ниже таблице указано количество вручённых медалей за всю историю Панамериканских игр.

См. также 
 Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
 Центральноамериканские игры
 Южноамериканские игры
 Боливарианские игры

Примечания